Anadolu Efes Spor Kulübü – club di pallacanestro turco
 Efes Pilsener – birra turca
 Efes – denominazione in lingua turca della città di Efeso